Arthur von Manteuffel ist der Name folgender Personen: 
* Arthur von Manteuffel (Politiker) (1815–1893), preußischer Rittergutsbesitzer und Politiker, MdH
 Arthur von Manteuffel (General) (1850–1918), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Peter Arthur Zoege von Manteuffel (1866–1947), deutscher Dichter